Schwab kan avse:

 ett efternamn, se Schwab (efternamn)
 Schwab Lake, en sjö i Kanada.
 Charles Schwab Cup, golftävling